Koizora – romanzo giapponese di Mika
Koizora – manga disegnato da Ibuki Haneda e pubblicato dal 2007 al 2009
Koizora – film del 2007 diretto da Imai Natsuki
Koizora – serie televisiva del 2008